Słowenia wystartowała we wszystkich letnich IO od igrzysk w Barcelonie w 1992 roku. Reprezentowany był przez 191 sportowców (135 mężczyzn i 56 kobiet).

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 

!